Експериментът може да се отнася за:
 „Експериментът“, британски филм от 1922 г.;
 „Експериментът“, германски филм от 2001 г.;
 „Експериментът“, документална поредица на BBC от 2002 г.;
 „Експериментът“, американски филм от 2010 г., римейк на филма от 2001 г.;
 „Експериментът“ (Fringe), американски сериал (2008 – 2013).